Campderrós hace referencia a varios artículos:

Lugares

 Can Campderrós, masía en el municipio español de Vallirana.

Personas

 José de Campderrós, compositor español.
 Lourdes Plans Campderrós
 Jordi Duarte Campderrós
 Josep Batlle Campderrós

 Narcís Vidal i Campderrós

Otros

 El apellido catalán Campderrós.